Благочестивый обман, святая ложь, ложь во спасение (; ) — морально-теологическая концепция о допустимости сознательного обмана для «вящей славы Божьей» и спасения души .

Согласно этой концепции высшая цель компенсирует грех обмана во имя победы над более тяжким грехом неверия. Понятие встречается в трудах некоторых католических авторов и работах светских авторов на тему истории церкви.

По утверждению советского «Атеистического словаря» 1985 года издания благочестивый обман используется  для фабрикации чудес, реликвий, подделок исторических документов, нарушений тайн исповеди и т. д.

Происхождение термина
Pia fraus — латинское выражение, строка Овидия, которую он употребляет в рассказе о дочери Лигда («Метаморфозы», IX, 711), который сказал своей беременной супруге, что она обязана родить мальчика, так как он не желает дочери и сразу убьет подобного младенца. Беременная Телетуза увидела во сне богиню, вдохновившую её, и когда родилась девочка, ради спасения выдала её за мальчика.
705   Выпало: дочь родилась, а отец и не ведал об этом.
      Девочку вскармливать мать отдает, объявив, что родился
      Мальчик. Поверили все. Лишь кормилица знает про тайну.
      Клятвы снимает отец и дает ему дедово имя,
      Ифис — так звали того. Мать рада: то имя подходит
710   И для мужчин и для женщин; никто заподозрить не может.
      Так незаметно обман покрывается ложью невинной.
Ребенок получил имя Ифис и её растили как мальчика, пока она не достигла совершеннолетия и ей не была посватана невеста, в которую Ифис искренне, считая себя мужчиной, влюбилась. Тогда её мать взмолилась явившейся к ней перед родами богине, и та обратила Ифис в мужчину, и история разрешилась благополучно.

Примеры

Константинов дар 

Дар Константина () — документ, сфабрикованный в папской курии во второй половине VIII века, говорил о передаче Константином I верховной власти над Западной Римской империей главе римской церкви. Фальсификация была частью сделки между майордомом Пипином III (Коротким), желавшим обрести официальный статус короля франков, и папским двором. В средневековой России Константинов дар (Вено Константиново) использовался как аргумент в пользу монастырского землевладения.

Подложность «Константинова дара» в XV веке доказал итальянский гуманист Л. Валла («Рассуждение о подложности так называемого Константинова дара» — «De falso credita et ementita Constantini Donatione declamatio»). Когда подложность эта уже не могла быть опровергаема, католические авторы, следуя примеру кардинала Барония, ещё в XVIII веке стремились по возможности спасти содержание акта. Лишь в XIX веке в Риме совершенно отказались от него.

Екатерина Сиенская 
Святая Екатерина Сиенская употребляла итальянский термин в своих письмах к папе римскому Григорию XI, убеждая его прекратить Авиньонское пленение пап и вернуть Святой престол из Францию в Италию. «Обман» был необходим, так как папская курия, состоявшая из французских кардиналов, не хотела отпускать папу в Рим, и ему пришлось сбегать практически тайком.

Прочее 
Х. А. Льоренте, известный своим предвзятым отношением к институтам католической церкви, в книге «История испанской инквизиции» сообщает:

Философы о pia fraus 

Свободомыслящему, «благочестивцу познания», еще более противна pia fraus (противна его «благочестию»), чем impia fraus. Отсюда его глубокое непонимание церкви, свойственное типу «свободомыслящих», — как его несвобода.

См. также

 Икономия — в христианстве принцип решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства. Икономия имеет определенные границы (см. акривия).

Примечания

Литература 

 [mirslovarei.com/content_fil/BLAGOCHESTIVYJ-OBMAN-2141.html Благочестивый обман] // Атеистический словарь / Абдусамедов А. И., Алейник Р. М., Алиева Б. А. и др.: Под общ. ред. М. П. Новикова. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1985. — С. 60
 Ильин И. А.. О чудесном и таинственном / Аксиомы религиозного опыта. Исследование в 2-х томах. Париж, 1953. — М.: «Русская книга», 2002
 Карлхайнц Дешнер. Криминальная история христианства. Т. 1 / Пер. с нем. В. Хмары. — М.: Terra, 1996. (в djVu)
 Священник Александр Ельчанинов. Pia fraus (ложь во спасение) // Храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского Московского Патриархата (Гамбург), 26.12.2007

Христианские учения и доктрины